Айо (герцог Фріульський)
 Айо (співачка)

 Айо (Ямаґуті)